HMS Nottingham es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 HMS Nottingham (1913), crucero ligero de la clase Town.
 HMS Nottingham (D91), destructor Tipo 42.
Nottingham, HMS